Doliće (Krapina), een plaats in de Kroatische gemeente Krapina
 Doliće (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica